een mannelijke persoonsnaam, zie Dionysius (naam)
 Dionysius (inslagkrater), een maankrater

dragers van deze naam:
 Dionysios I van Syracuse, tiran van Syracuse (405-367 v.Chr.)
 Dionysios II van Syracuse, tiran van Syracuse (367-344 v.Chr.)
 Dionysius (archont), archont van Athene (ca. 137-134 v.Chr.)
 Dionysius van Halicarnassus (60 v.Chr.-7 n.Chr.), Grieks-Romeins geschiedschrijver
 Dionysius de Areopagiet, Atheens rechter en vroege christen (1e eeuw)
 Dionysius van Parijs, eerste bisschop van Parijs (Saint Denis), martelaar (3e eeuw)
 Dionysius van Alexandrië, patriarch van Alexandrië (ca. 247-264)
 paus Dionysius, paus (259-268)
 Pseudo-Dionysius, anonieme theoloog ca. 500 die in de middeleeuwen werd aangezien voor Dionysius de Areopagiet
 Dionysius Exiguus, een Scythische monnik die de paasdatum berekende (begin 6e eeuw)
 Dionysius van Antiochië, Grieks-orthodox patriarch van Antiochië (1293-1308)
 Dionysius van Portugal (1261-1325), koning van Portugal (1279-1325)
 Dionysius de Karthuizer (ca. 1402-1471), Vlaams geleerde en mysticus
 Dionysios van Zakynthos (1547-ca. 1623), een Oosters-orthodoxe heilige
 Petrus Bertholet (kloosternaam Dionysius, 1600-1638), zeevaarder, karmeliet en martelaar